Rautanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Joni Rautanen (né en 1986), athlète finlandais en sprint
 (1845-1926), missionnaire luthérien finlandais
 (née en 1942), sprinteuse finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois